

Patronyme
 Gaud-Amable Hugon (1783-1862) : amiral français.
 Anne Hugon (1965-), historienne française.
 André Hugon, (1886-1960), fut un réalisateur, scénariste et producteur français.
 André Hugon (-1988), général français.
 Édouard Hugon, (1867-1929), fut un prêtre dominicain français.
 Elisabeth Hugon dite Sophie Daumier (1934-2004), comédienne et humoriste française.
 Jean-Pierre Hugon, (1946- ), est un ancien footballeur français.
 Jean-Yves Hugon, (1949- ), est un homme politique français.
 Georges Hugon, (1904-1980), fut un compositeur français.
 Pierre Hugon, (1851-1933), fut un homme politique français.
 Pierre Hugon (1824-1901), ingénieur français et directeur de la compagnie de gaz de Paris.

Édifices
 La Chartreuse de Saint Hugon est un ensemble monastique français fondé en 1183, au hameau de Saint-Hugon, sur la commune d'Arvillard, en Savoie.
 La  Demeure Hugon, ou Maison de bois est une maison située à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain
 La tour Feu Hugon aurait été la première demeure des comtes de Tours

Lieu 
 Île Hugon

Références

Homonymie de monument
Homonymie de patronyme